Тепек има више значења:

 Тепек (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепек (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику